McGlone ist der Familienname folgender Personen:

 Mike McGlone (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller
 Samantha McGlone (* 1979), kanadische Triathletin
 Warren McGlone (* 1969), amerikanischer Rapper und Produzent, bekannt unter dem Künstlernamen Steady B